

События 
 Консулы Луций Корнелий Лентул Кавдин (патриций) и Квинт Фульвий Флакк (плебей).
 Карфагенский сенат потребовал от Рима отказа от Сардинии. Римляне отказались. Под предлогом обид, нанесённых римским купцам в карфагенских портах, Рим объявил войну. Карфаген пошёл на уступки, уплатив 1200 талантов в возмещение расходов Рима на приготовления. Римляне окончательно захватывают Корсику.
 Армия Гамилькара Барки (главнокомандующего с крайне широкими полномочиями) направлена в Испанию. Гамилькар заставил перед алтарём своих сыновей Ганнибала, Гасдрубала и Магона поклясться в вечной ненависти к Риму.
 Ок. 237 — Деметрий по просьбе Олимпиады опустошил Этолию, но не вернул ей Акарнанию.
 237—236 — Войска Деметрия заняли Беотию и Мегары.
 237—192 — Царь Вифинии Прусий I.

Скончались 
 Матос — наёмник на службе Карфагена, ставший одним из вождей мятежников в ходе Ливийской войны.
 Сюнь-цзы (род. 313 год до н. э.) — конфуцианский философ.

См. также